Plattform steht für:

 Plattform (Computer), Abstraktionsebene für Software oder eine Prozessorarchitektur
 die plattform, ein Berufsverband in der Schweiz für Dienstleistungsberufe, siehe Kaufmännischer_Verband_Schweiz #Zusammenschluss "die plattform", 
 Spieleplattform, als Kurzform bei Computerspielen
 Aussichtsplattform, als Kurzform
 Plattform (Automobil), technische Basis bei Kraftfahrzeugen
 Plattform (Schienenfahrzeug), technische Basis bei Schienenfahrzeugen
 Zustiegsplattform an Bahnhöfen, siehe Bahnsteig
 Einstiegsplattform, veralteter Ausdruck für offene Wagenübergange bei Personenwagen
 Plattform (Roman) von Michel Houellebecq (2001)

Siehe auch:
 Webplattform (Begriffsklärung)
 Mitarbeiterplattform (Software)

 Plattformismus (anarchistische Organisationsform)
 Platform (türkischsprachige deutsche Zeitschrift)